În sistemul de scriere japonez kana (仮名 kana) este numele comun dat silabarelor utilizate pentru scrierea fonetică. Fiecare caracter kana reprezintă o moră, o unitate fonetică similară cu silaba.

Cele două kana principale sunt hiragana (平仮名 sau ひらがな) și katakana (片仮名 sau カタカナ). Aceste două silabare derivă dintr-un al treilea, care nu mai este folosit în prezent, numit manyogana (万葉仮名 man'yōgana) și care permitea folosirea pentru aceeași moră a mai multor caractere kanji. De exemplu, pentru mora ka se putea folosi caracterele 可, 何, 加, 架, 香, 蚊, 迦, în funcție de subiectul scrierii respective. Din al treilea kanji 加 au derivat mai tîrziu hiragana か și katakana カ.

Unicode

Vezi și 
 Fonetica limbii japoneze
 Hiragana
 Katakana
 Rōmaji

Legături externe 
  Learn Japanese - Hiragana Katakana 
 Japoneza Kana Silabar caiet (PDF)